Бенджамин Лангер (Бен) Басс (, 14 августа 1968 года, Балтимор, штат Мэриленд, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Басс родился в Балтиморе, штат Мэрилэнд 14 августа 1968 года. В 7 лет он переехал со своей семьей в Ванкувер, Канада. Свободно говорит на французском языке.

Басс изучал актерское мастерство в Лондонской академии музыки и драматического искусства, где он играл в многочисленных постановках, включая «Гамлета» «Отелло», «комедия Ошибок», «Angry Housewives» и других.

Карьера 
Бен начал свою телевизионную карьеру в 1987 году, появившись в телесериале «Джамп стрит, 21». Он также переоделся в Элвиса Пресли и исполнил его песню «Are You Lonesome Tonight?» на фестивале «Charlottetown» на Острове Принца Эдуарда.

В 2004—2005 снимался в телесериале «The Eleventh Hour», за роль которого был номинирован на «Премию Джемини». В 2008 году появился в мини-сериале «Стать королями». За эту роль он был второй раз номинирован на «Премию Джемини». С 2010 по 2015 год снимался в телесериале «Копы-новобранцы» в роли Сэма Суарека. За эту роль он дважды (2014 и 2016 году) был номинирован на премию «Джини».

Личная жизнь 
14 июня 2011 года женился на актрисе Лоре Карсвелл. Пара развелась в 2015 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады